Promna est le nom :

 de la gmina de Promna, dans le powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Promna, chef-lieu de cette gmina